Bossa nova - ritmo musical e movimento cultural
Ou ainda:
Bossa nova (documentário) - documentário de 1964
Bossa nova (filme) - de Bruno Barreto, 2000
Bossanova - álbum dos Pixies

Desambiguação